Ceroma är ett släkte av spindeldjur. Ceroma ingår i familjen Ceromidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Ceroma